Антипов, Михаил:
 Антипов, Михаил Александрович (род. 1997) — российский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Антипов, Михаил Андреевич (1900—?) — советский политработник, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Антипов, Михаил Николаевич (?—1919) — штабс-капитан, сотрудник разведки Красной Армии, расстрелян по делу «Национального Центра».
 Антипов, Михаил Николаевич (1923—1947) — лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.